Amelia – comune in provincia di Terni, chiamata in epoca romana Ameria, quando il centro umbro divenne fiorente municipio. Probabilmente il nome deriva da Amer, un toponimo dì origine antichissima che afferisce ad una città costruita su un'altura o Ameroe o Amirus, dal nome del leggendario re, fondatore dell'abitato, uno dei più antichi centri italici. 
Ameria – lessicografo epoca romana